Іона (пророк)
 Іона Одноушев — (1390-ті — 1461), Митрополит Київський (1442—1461).
 Іона Глезна — ( 1494), Митрополит Київський (1492—1494).
 Іона ІІ — ( 1507), Митрополит Київський (1503—1507).
 «Іона» — молдовський радянський художній фільм 1987 року.